Baseball na Igrzyskach Panamerykańskich 2011 rozegrany został w dniach 19–25 października 2011 roku na Pan American Baseball Stadium w Lagos de Moreno.

Informacje ogólne 
W zawodach startowało osiem zespołów podzielonych w pierwszej fazie na dwie grupy po cztery zespoły rywalizujące systemem kołowym o czołowe dwa miejsca gwarantujące udział w półfinałach. Zespoły z miejsc trzecich zmierzyły się w meczu o piątą lokatę, natomiast z czwartych o miejsce siódme. Areną zawodów był mieszczący blisko 3800 osób Pan American Baseball Stadium w Lagos de Moreno.

Klasyfikacja medalowa

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011
Igrzyska Panamerykańskie 2011